Иоанн Малала (491—578) — византийский автор «Хронографии».
  — афганская национальная героиня.
 Юсуфзай, Малала (р. 1997 — пакистанская правозащитница.